Fulda (Alemanya), ciutat d'Alemanya
 Fulda (Minnesota), població de Minnesota
 Abadia de Fulda
 districte de Fulda, districte alemany
 riu Fulda, riu font del Weser a Alemanya
 Bisbat de Fulda
 Bretxa de Fulda, regió estratègica durant la Guerra Freda